2100 steht für:
 das Jahr 2100
 Fiat 2100, italienisches Automobil
 Chevrolet 2100, US-amerikanisches Automobil

Siehe auch: